Es la undécima gira que desarrolló la banda de hard rock argentino La Renga. Comenzó el 24 de enero de 2015 y terminó el 20 de octubre de 2018. Se desarrolló para presentar su disco Pesados Vestigios. Marcó el regreso de la banda a los escenarios tras un buen tiempo sin tocar. La gira comenzó con un concierto en Villa Rumipal. Siguieron por Bragado, Tandil, Santiago de Chile, Tucumán y Rosario. En agosto tocaron en Corrientes y Baradero, y en septiembre tocaron en Neuquén, Chubut y Olavarría. En realidad se iban a hacer los shows en Neuquén el 7 y 8 de agosto, pero el mánager de la banda lo desmintió. Luego iban a tocar en Paraguay, pero el concierto se suspendió. En octubre encararon la ruta hacia Salta, Catamarca y Córdoba. Este último show se realizó a 15 años del concierto en el estadio de Ferro, cuando presentaron La esquina del infinito. Despiden el año tocando el 12 de diciembre en el estadio Mundialista, y en el concierto hubo problemas de sonido. Pero eso no arruinó la fiesta. La banda no volvió a tocar hasta abril, ya que tuvieron un año muy accidentado debido a varias suspensiones y la muerte de su guitarrista fundador. El concierto de regreso tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes el 16 de abril, y al mes posterior tocaron en Pergamino. Luego continuaron por otros puntos de la Argentina hasta volver a Uruguay y regresar otra vez a la Argentina. Dan los últimos shows del año hasta terminar la gira en San Luis al año siguiente, y antes y después tocaron en Chile, lo que sería la visita 17 y 18 de la banda a ese país. Entre julio y agosto dieron una serie de shows en el estadio de Huracán, agotando las 6 fechas. En 2018 se rumorea un recital en Villa Mercedes, y en el Hipódromo de la ciudad de Rosario para enero de 2018, pero finalmente iban a abrir el año tocando en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, pero por razones de "seguridad" (políticas), tuvieron que mudarlo al Estadio La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis) el sábado 7 de abril, causando que muchos espectadores no pudieran desplazarse hasta la ciudad puntana. Días después se anuncia un recital en Estadio Marcelo Bielsa del Club Atlético Newell's Old Boys Rosario (Santa Fe) para el sábado 19 de mayo, y días después debido al soldout se agrega una fecha más, el jueves 24 de mayo. Meses después, contrariamente a terminar la gira, el 20 de octubre tocan en la Quinta Vergara de Viña del Mar, Chile, y en mayo de 2019, tocando en Ciudad de México, Playa del Carmen y Guadalajara en México, para finalmente terminar la gira aniversario, y concentrarse en el nuevo disco de la banda, preparado para salir el 4 de febrero de 2022, cuyo nombre es Alejado de la red.

Homenaje a Pappo, lanzamiento del disco y gira

2014 

Inician un nuevo año haciéndole un homenaje a Pappo, y luego se meten en los estudios a grabar su nuevo disco, después de 4 años de espera. El 17 de diciembre salió finalmente el sucesor de Algún rayo, titulado Pesados Vestigios. Cuenta con 11 temas. En la portada hay un reloj con sus manecillas girando de derecha a izquierda, cuya escenografía fue utilizada en toda su gira. Es con este disco que La Renga vuelve a los riffs salvajes de los primeros años, dejando de lado así la línea Stoner rock que dieron en su disco Algún rayo (2010). Cuenta con la participación de Ricardo Soulé en violín en el tema Sabes que, y con Marcelo Garófalo y sus Cucarachas de Bronce en Motorock. Los cortes de difusión de este disco son Corazón fugitivo y Mirada de acantilado. Contiene también una canción dedicada a su viejo amigo Víctor Poleri, esta se titula Pole. Hay otro tema de este nuevo disco que está dedicado a Miguel "Keko" Ramírez, fallecido el 09/05/2011 después de haber sufrido el impacto de una bengala durante un recital de La Renga el 30/04/2011 en La Plata durante la gira de presentaciones de Algún rayo. Esta canción se titula San Miguel, en homenaje a su barrio y al club del cual él era fanático. El nombre de este disco viene de la canción Masomenos blues.

2015 

La Renga comienza otro año más de vida tocando el 24/01/2015 en el Aeródromo de Villa Rumipal, Córdoba. El recital marcó el regreso de La Renga a los escenarios después de un buen tiempo, y fue el que dio comienzo a la gira de presentación de Pesados Vestigios, su nuevo disco de estudio. Contaron con la participación de Ricardo Soulé, con quien tocaron Sabes que. Mientras tocaban En el baldío, la banda paró el concierto ya que un inadaptado encendió una bengala. Al término del recital se encontraron con la noticia de la muerte de Ismael Sosa, fan incondicional de La Renga. El 18/04/2015 tocaron en Bragado. Originalmente se iba a realizar el 11 de abril, pero por este extraño acontecimiento, se pasó para una semana más adelante. Y fue así que en el recital tocaron A tu lado, en homenaje al recientemente fallecido. Volvieron a contar otra vez con Ricardo Soulé, con quien tocaron el tema anteriormente mencionado y un cóver de Vox Dei, que se llama Libros sapienciales. En mayo, precisamente el día 16, La Renga regresó a Tandil después de 4 años sin tocar en esas tierras. Su última vez allí había sido el 22/01/2011 en la gira de presentación de Algún rayo, su trabajo anterior, y el día 23 salieron por primera vez fuera del país en el marco de la gira de presentación de su disco nuevo. El recital tuvo lugar en el Polideportivo Estadio Nacional de Santiago de Chile. Este fue un regreso triunfal de la banda a las tierras chilenas. Su última visita había sido el 13 y 14/07/2013. El primer recital se tituló En el ojo del Caupolicán, en alusión a que montaron un escenario parecido al del recital en el estadio de Huracán el 04/12/2004, y el segundo se realizó bajo el Festival Kiñe Rakiduam. El 2 de junio, el nuevo disco de La Renga es nominado para los Premios Gardel 2015 desarrollados en el Teatro Gran Rex, superando a Adrián Barilari de Rata Blanca y a Jaque Reina. 11 días después, es decir el 13 de junio y tras tres años de ausencia, se produce el regreso a Tucumán, cuyo concierto es desarrollado en el Club Central Córdoba. El 18 de junio la banda recibe el Premio Rodolfo Walsh a la Comunicación Social. El martes 28 de julio, la banda vuelve a tocar en Rosario después de tres años. La última visita de la banda a esas tierras había sido el 11/07/2012 en el marco de la gira de presentaciones de su anteúltimo disco, Algún rayo. El día sábado 22 de agosto, y tras un año y 11 meses de ausencia, La Renga regresó a tierras correntinas. El recital se desarrolló en el Anfiteatro Cocomarolla. Su última visita había sido el 21/09/2013, también en el marco de las presentaciones del anteúltimo disco. Tres días después, y tras 17 años de ausencia, volvieron a tocar en Baradero. Su última visita había sido el 09/01/1998 en el marco del Tour Despedazado. El recital tuvo lugar el 25/08/2015 en el Anfiteatro Municipal. A principios de septiembre, la banda inicia su Gira Sur. El primer recital de esta gira tuvo lugar el día 9 de septiembre en el estadio Ruca Che, de Neuquén, donde tocaron tras dos años de ausencia. En realidad, la banda iba a tocar en ese estadio los días 7 y 8 de agosto, pero su mánager lo desmintió. Los restantes conciertos tuvieron lugar el 12, 16 y 19 de septiembre en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Olavarría. El recital del 12 de septiembre coincidió con Rata Blanca en el Luna Park, Divididos en Misiones, Ismael Serrano en el Gran Rex, Manu Chao en Francia, Pier en Salta, A.N.I.M.A.L. en el Teatro Greison y Malón en el Orion Fest. El recital del 19/09/2015 en Olavarría se dio tras 11 años de ausencia, y coincidió con Divididos en Mar del Plata. Luego tocarían en el Club Sol de América el 26 de septiembre, pero por distintas razones, el concierto se tuvo que suspender. Los días 9, 11 y 14 de octubre tocaron en Salta, Catamarca y Córdoba. Ambos shows se realizaron en el estadio Delmi, en el Predio Ferial y en la Plaza de la Música, este último a 15 años de aquella presentación en el estadio de Ferro, cuando presentaron su disco La esquina del infinito. Despiden el año tocando en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 12 de diciembre, a 9 años del lanzamiento de Truenotierra. El recital se desarrolló 9 años después de su debut en ese estadio, y a dos años de la última visita oficial de la banda. Hubo algunos problemas de sonido, pero no opacaron el concierto ni el coreo de la gente. Contaron con Alejandro Kurz, que se encontraba cumpliendo años, y también con Nacho Smilari, en Oportunidad oportuna y Panic show respectivamente. Subieron al escenario Las Cucarachas de Bronce, que acompañaron a la banda en el tema El circo romano, del segundo disco de estudio. Fue así que despidieron el año.

2016 

Comienzan un año muy accidentado debido a las suspensiones de los shows de San Pedro y La Plata. El concierto en San Pedro se iba a realizar el 30 de enero, pero por la creciente, se debió pasar para el 5 de marzo, y tampoco pudo ser. También tocarían en el Estadio Único de La Plata el 9 de abril y el 28 de mayo, pero tampoco se pudo hacer. Fue así que a principios de abril, se produce otro duro golpe en la banda: Muere su fundador, el guitarrista Raúl "Locura" Dilelio, quien estuvo con ellos desde diciembre de 1988 hasta fines del '92, aunque solía aparecer de invitado en algunos shows. Para rendirle homenaje, finalmente tocan en el estadio Mario Alberto Kempes y le dedicaron El juicio del ganso, del primer disco Esquivando charcos. No tocaban en ese recinto desde el 31/05/2008, en el marco de la gira de Truenotierra, y oficialmente no lo hicieron en Córdoba desde el 14/10/2015, cuando presentaron Pesados Vestigios en la ex Vieja Usina, a 15 años de su show en el estadio de Ferro. El nuevo concierto de la banda en el estadio Mario Alberto Kempes se desarrolló a un año del show de Kiss en el estadio de Vélez. En mayo, la banda regresó a Pergamino tras tres años. El recital tuvo lugar en el Circuito El Panorámico, en donde tocaron el 25/05/2013, a 203 años de la Revolución de Mayo. En el recital contaron con el hijo del Tete, con quien tocaron en aquel concierto brindado en el estadio de River en noviembre de 2002. El 9 de julio, en la celebración por los 200 años de la Independencia y a 11 años de su concierto en el estadio de Vélez, la banda vuelve a tocar en La Rioja tras 12 años. La última visita había sido el 07/09/2004 en el marco del Tour Detonador. Este recital del regreso se hizo en el mismo escenario de la gira antes mencionada, el Estadio del Centro. En un principio, la banda iba a tocar en el Domo, pero se tuvo que trasladar. El 12 de julio volvieron después de 12 años a Jujuy, en donde no tocaban desde el 03/09/2004 en el Tour Detonador. El concierto se realizó en el Complejo Gustavo Sandoval, donde lo hicieron Los Piojos en 1998 en la presentación de su cuarto disco de estudio que se llama Azul. En realidad, el concierto iba a hacerse en la Vieja Estación de Trenes, pero debido a la gran demanda de entradas, se trasladó al recinto antes mencionado. El 14 de julio volvieron a Salta para participar del Festival Trichaco 2016 junto al Chaqueño Palavecino. No tocaban en Salta desde el 09/10/2015. El nuevo recital tuvo lugar en Rancho El Ñato, lugar de origen del cantante antes mencionado. El 16 de julio La Renga regresó a Santiago del Estero tras 8 años sin estar en esa provincia. El concierto se desarrolló en el Anfiteatro Plaza Añoranzas como aquel 18/10/2008 en el marco de la Gira Trueno Tierra. El 27 de agosto, y tras 9 años, la banda regresó a Posadas. No tocaban ahí desde el 20/08/2007, cuando presentaron Truenotierra. El 30 de agosto, y tras 17 años, la banda regresó otra vez a Formosa, volviendo a tocar en el Anfiteatro de la Juventud, donde lo hicieron el 11/09/1999 durante la finalización de la gira del disco autotitulado de la banda. El 2 de septiembre debutaron por primera vez en Casilda, cuyo concierto se desarrolló en el Club Alumni. El concierto coincidió con Rata Blanca en Bariloche. El 17 de septiembre, la banda regresó a Uruguay tras 5 años desde su última presentación, que se realizó en la Gira Algún rayo. El 15 de octubre regresaron a la Argentina. El recital del regreso tuvo lugar en el Complejo Social Castelvecchio de Santa Rosa. No tocaban en La Pampa desde el 17/04/2007 en las presentaciones de Truenotierra. El 18 de octubre, la banda volvió a tocar en el estadio Ruca Che de Neuquén. El concierto coincidió con el de Ciro y los Persas en Comodoro Rivadavia, en el marco de la gira del nuevo disco que se llama Naranja persa. El 22 de octubre debutaron por primera vez en el Polideportivo Municipal Malal Hue, situado en Malargüe. El 3 de diciembre, la banda regresó otra vez a Mendoza, pero esta vez el concierto se desarrolló en el Anfiteatro Parque Agnesi. Así despidieron el año.

2017 

Comienzan un nuevo año de trayectoria tocando el 14 de enero en el Polideportivo del Estadio Nacional. Esta fue la visita número 17 de la banda, que se suma a las visitas anteriores. El 28 de enero regresaron a la Argentina para dar un concierto en la zona de boxes del Circuito de Potrero de los Funes. Y fue así que terminaron la gira. El 29 de abril tocarían en el Autódromo Eduardo Copello, pero el gobierno de San Juan lo impidió, obligando a la banda a suspender el concierto. Debido a eso, la banda emitió un duro comunicado en el cual criticaron al gobierno de esa provincia. El 6 de mayo, la banda regresó a los escenarios, con un concierto que tuvo lugar en el Anfiteatro José Hernández. Justo tocó Rata Blanca en el Teatro Colonial y Ciro y los Persas en Rosario. Los días 29 de julio, 2, 5, 9, 26 y 30 de agosto dieron una serie de seis shows en el estadio de Huracán, en Buenos Aires. El regreso se dio tras 10 años de no poder tocar en la ciudad debido a una serie de negativas del Gobierno. Su último concierto en Buenos Aires fue el 17 de noviembre de 2007 en el Autódromo Hermanos Gálvez en su Gira Trueno Tierra, lo que significó la presentación oficial del disco en Capital. En cambio, el último concierto en el estadio de Huracán fue el 4 de diciembre de 2004 en el marco del Tour Detonador. En su carrera ya llevan realizados 10 shows en este estadio: Dos en 1999 (4 y 5 de diciembre), uno en 2001 (19 de mayo), uno en 2004 (4 de diciembre) y seis en 2017 (29 de julio, 2, 5, 9, 26 y 30 de agosto). En realidad, esa serie de seis shows estaba prevista para realizarse entre el 28 de junio y el 15 de julio, pero no había podido darse debido a la reiterada censura del Gobierno.

2018 

Comienzan el año tocando el 7 de abril en el Estadio Único La Pedrera, luego de haber tocado en el estadio de Huracán durante seis noches consecutivas entre los meses de julio y agosto de 2017. El show se realizó luego de la prohibición que sufrió la banda para actuar en Mar del Plata. Justo Rata Blanca hizo lo suyo en Cali, Divididos en Buenos Aires y Malón en José C. Paz. Los días 19 y 24 de mayo, la banda regresó a Rosario para dar dos conciertos a sala llena en el estadio de Newell's. La banda no tocaba en esa ciudad desde el 28 de julio de 2015 cuando presentaron Pesados Vestigios. Se había hablado de hacer un concierto en el Hipódromo del Parque Independencia en abril, pero se terminó desestimando por el tamaño del lugar. Parecía que no la banda no iba a hacer más shows hasta el lanzamiento de su nuevo disco, con rumor de lanzarse a fines de 2018 (cada 4 años), como todos los discos de La Renga, sin embargo, sorpresivamente el 30 de junio de 2018, el periodista Bruno Larrocca de la revista Rolling Stones anuncia en su cuenta de Twitter (no oficialmente) que la banda se presentaría el sábado 20 de octubre en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, por primera vez en su carrera, y la segunda vez en Viña del Mar (en enero de 2008 ya habían tocado en la ciudad, por la "Gira Truenotierra", en el Gimnasio Polideportivo de la ciudad jardín) fue oficializado en julio y las entradas se agotaron rápidamente, como de costumbre. Más que una presentación del último disco, fue un repaso por los clásicos de la banda, y algunas sorpresas. Se termina oficialmente la gira. El 31 de diciembre de 2018, en los últimos minutos del año, la banda subió a YouTube 3 canciones del show, como aniversario de sus 30 años, que fueron las canciones Nómades (2014, Pesados Vestigios), El rito de los corazones sangrando (1993, A donde me lleva la vida...) y El final es en donde partí (1996, Despedazado por mil partes). La banda en 2021 le dio los toques finales a su 10° placa de estudio, que salió el 4 de febrero de 2022 y se titula Alejado de la red, según lo informó la banda, con 3 fechas programadas en México para mayo de 2019.

2019 

Comienzan un nuevo año con tres nuevas fechas en México los días 4, 8 y 11 de mayo. Las sedes fueron El Plaza Condesa, El Encanto Peach Club y C3 Stage. Contaron con invitados como Álex Lora y Martín Fabio de Kapanga.

Conciertos 
<center>

Datos adicionales 

 Participación en el Maldito Rock Festival 2016 (*)
 Show sorpresa (**)

Conciertos suspendidos y/o reprogramados

Formación 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Manuel "Manu" Varela - Saxo y armónica (1994-Presente)

Véase también 

 Pesados Vestigios

Giras musicales de La Renga
Giras musicales de 2015
Giras musicales de 2016
Giras musicales de 2017
Giras musicales de 2018